Coscojo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Fagus sylvatica; o
 el nombre común de la planta Quercus coccifera.